Pierce County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Pierce County (Georgia)
 Pierce County (Nebraska)
 Pierce County (North Dakota)
 Pierce County (Washington)
 Pierce County (Wisconsin)